Achondrostoma är ett släkte av fiskar. Achondrostoma ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Achondrostoma